Robert McKinlay (Lochgelly, 1932. október 10. – 2002. augusztus 27.) skót labdarúgó, aki 18 éven keresztül az angol Nottingham Forest csapatában, középhátvédként tevékenykedett rekordszámú, 614 bajnoki mérkőzésen. 1959-ben FA-kupát nyert csapatával.

Karrierje statisztikái

Források
 World Library 
 WebArchive
 NottinghamPost

Skót labdarúgók
A Nottingham Forest labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
FA-kupa győztes labdarúgók
1932-ben született személyek
2002-ben elhunyt személyek